Les nombres préférentiels peuvent faire référence :
 en mécanique à une dimension linéaire nominale ;
 en électronique à la norme CEI 60063.

Normalisation